Doniphan kan syfta på:

 Alexander William Doniphan, amerikansk militär
 Doniphan, Missouri
 Doniphan, Nebraska

Se även 
 Doniphan County